Josep Català (segle XVII), escriptor i sacerdot, autor de Vida, martiri i triümfos de l'admirable verge santa Eulària (1642)
 Josep Català i Codina (València, 1780 – Montevideo, 1844), pedagog uruguaià d'origen valencià
 Josep Català i Medina (1945-2011), doctor en biologia, enginyer químic i periodista científic a RAC1
 Josep Català i Rufà (Tarragona, 1887 – 1965), violinista i professor de música
 Josep Català i Soler, periodista i alcalde d'Esplugues de Llobregat que va fer la transició entre el franquisme i la democràcia
 Josep Català (Tarragona, 1971 ), humorista a temps parcial i fundador d'el Soterrani.